Хотьково — название географических объектов.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Хотьково — деревня в Миорском районе Витебской области.
 Хотьково — деревня в Россонском районе Витебской области.
 Хотьково — другое название деревни Хатьково в Шкловском районе Могилёвской области.

Россия 
 Хотько́во — город в Сергиево-Посадском городском округе Московской области.
 Хотьково — село в Думиничском районе Калужской области.
 Хотьково — село в Шаблыкинском районе Орловской области.
 Хотьково — деревня в Сычёвском районе Смоленской области.

Другое 
 Хотьково —  железнодорожная станция Московской железной дороги в городе Хотьково Сергиево-Посадского района Московской области.
 Городское поселение Хотьково — муниципальное образование в Сергиево-Посадском районе Московской области.

См. также 
 Хотьково-Покровский монастырь